Динамо (баскетбольный клуб):
Мужские:
 Динамо (баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (баскетбольный клуб, Московская область)
 Динамо (баскетбольный клуб, Сассари) — Италия
 Динамо (баскетбольный клуб, Тбилиси) — Грузия
 Динамо (баскетбольный клуб, Тирана) — Албания
 Динамо (баскетбольный клуб, Челябинск) — Россия
 Динамо-Политех — Курск, Россия
 
Женские:
 Динамо (баскетбольный клуб, Киев) — Украина
 Динамо (баскетбольный клуб, Курск) — Россия
 Динамо (женский баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо-ГУВД — Новосибирск, Россия

Расформированные и прекратившие своё существование:
 Динамо (баскетбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия